Piotr Frankowski (ur. 1893) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), komendant Rejonu Uzupełnień Kraków Miasto
 Piotr R. Frankowski (ur. 1966) – dziennikarz motoryzacyjny